Percubaba Live est un CD et DVD Live du groupe Percubaba, sorti en 2005. 

Il a été enregistré à Muzillac en 2003 et au Liberté à Rennes en 2002 pour les pistes du cd, et retrace  de tournées pour ce qui est du dvd, présentant de nombreux bonus pour en savoir plus sur qui sont les Babas.

Listes des pistes du cd 
Intro
Qui es-tu?
Le Meka
Poltergeist
Jeux Vidéo
Je vis des bas
Dramatik
Flippo
Quand la ville se meurt
Vyper
Techno Vyper

Dvd 
Dawa d'honneur
Le Meka
Jeux Vidéo
Je vis des bas
Des textes
Quand la ville se meurt
Vyper

C'est déjà l'été dernier
Poltergeist
Shaman
Flippo
Quand la ville se meurt

Vrac
Le Meka;
Fisty Boys;
C'est d'la balle (International Dub);
Jamaican;

Voir aussi 
Percubaba

Album live sorti en 2005